Fairview Park (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Fairview Park (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.